

Prénom 
 Marte Elden (1986 -), fondeuse norvégienne ;
 Marte Monsen (2000 -), skieuse alpine norvégienne.

Patronyme 

 Andy Marte (1983-2017), joueur dominicain de baseball ;
 Dámaso Marte (1975 -), joueur dominicain de baseball ;
 Jesús Marte (2001 -), coureur cycliste dominicain ;
 Junior Marte (1992 - ), coureur cycliste dominicain ;
 Rodrigo Marte (1987 - ), boxeur dominicain ;
 Víctor Marte (1980 -), joueur dominicain de baseball.

Toponyme 

 Marte, une zone de gouvernement local du Nigeria.

Hydronyme 

 Rivière à la Marte (rivière Rupert), un affluent de la rivière Rupert, de la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière à la Marte (La Tuque), un affluent de la rivière Bazin, coulant dans le secteur de Parent de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière à la Martre Ouest (La Haute-Gaspésie), un affluent de la rivière à la Martre coulant dans Sainte-Anne-des-Monts et La Martre, dans la MRC de La Haute-Gaspésie, dans Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, au Canada.

Divers 
 En informatique, Marte (Modeling and Analysis of Real-time and Embedded systems) est l'acronyme donné par l'Object Management Group (OMG) au profil UML2 dédié au temps réel ;
 Martes est un genre biologique regroupant les martres, fouines et zibelines.
 Une marte est une fée du folklore français propre à l'Indre et à la Haute-Vienne.
 (5026) Martes, astéroïde.

Voir aussi

Notes et références